Heinrich von Holstein ist der Name folgender Personen:

 Heinrich IV. von Holstein (1397–1427),  Graf von Holstein und Herzogprätendent von Schleswig
 Heinrich Christoph von Holstein(-Holsteinborg) (1786–1842), schleswig-holsteinischer Gutsbesitzer und einer der letzten Lübecker Domherren